The Other Kingdom (televisieserie), een Canadees-Amerikaanse televisieserie uit 2016
 The Other Kingdom (televisiefilm), een Canadese televisiefilm uit 1984